Basta (herbicide), merknaam van een onkruidverdelger
Basta (site), archeologische site
Basta (Schotland), Schots dorp
Basta (televisieprogramma), Vlaams televisieprogramma